Uefa Nations League D 2020/2021 spelades mellan 3 september och 17 november 2020

Grupper

Grupp 1

Grupp 2

Anmärkningslista

Källor
Officiell hemsida

Fotbollssäsongen 2020/2021
2020 i Europa
2021 i Europa
Uefa Nations League